Borownica peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Borownica, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Borownica, un village dans la voïvodie de Lublin